Der Name Colla bezeichnet
 Colla (Wind), einen Südwestwind auf den Philippinen
 Colla TI, einen Ortsteil im Quartier Val Colla der Stadt Lugano im Kanton Tessin, Schweiz
 Valcolla, eine ehemalige politische Gemeinde im Kanton Tessin, Schweiz
 Val Colla, ein Quartier der Stadt Lugano im Kanton Tessin, Schweiz
 Val Colla (Tal), ein Tal im Kanton Tessin, Schweiz
 die spanische Schreibweise für das Ethnonym Qulla

Colla ist der Familienname folgender Personen:
 Ángel Darío Colla (* 1973), argentinischer Bahn- und Straßenradrennfahrer
 Luigi Colla (1766–1848), italienischer Jurist und Botaniker
 Federico Colla (1790–1879), italienischer Jurist und Politiker
 Johnny Colla (* 1952), US-amerikanischer Rockmusiker
 Martino Colla (1667–1743), italienischer Anwalt
 Herbert E. Colla (1941–2017), deutscher Sozialpädagoge und emer. Hochschullehrer
 Marcel Colla (* 1943), belgischer Soziologe und Politiker
 Rolando Colla (* 1957), Schweizer Filmemacher

Siehe auch:
 Kolla (Begriffsklärung)
 Cola (Begriffsklärung)